Wirsching steht für: 

Personen:
 Albert Wirsching (1920–1997), deutscher Fußballspieler
 Andreas Wirsching (* 1959), deutscher Historiker
 Eugen Wirsching (1891–1983), deutscher Politiker (CDU)
 Gustav Wirsching (1895–1961), deutscher Musikpädagoge
 Heinz Wirsching (1904–2004), deutscher Landrat und Vorstand der Bayerischen Landwirtschaftsbank 
 Johann Wirsching (1738–1773), deutscher Bildhauer
 Johannes Wirsching (1929–2004), deutscher evangelischer Theologe
 Josef Wirsching (1903–1967), deutscher Kameramann
 Otto Wirsching (1889–1919), deutscher Maler und Grafiker
 Paul Wirsching (1880–1957), deutscher Landrat
 Reiner Wirsching (* 1963), deutscher Fußballspieler und Arzt

Unternehmen:
 Weingut Hans Wirsching

Siehe auch:
 Wirsing (Begriffsklärung)
 Wersching